Hello Goodbye kan syfta på:

Hello, Goodbye – en låt av Beatles
Hellogoodbye – en amerikansk musikgrupp